Carlos Francisco Pellas Chamorro (Granada, 10 de enero de 1953) es empresario nicaragüense. El accionista controlador de Grupo Pellas, Pellas es el primer multimillonario de Nicaragua.

Biografía 
Nació en Granada, 10 de enero de 1953. Es hijo de Alfredo Pellas Chamorro y Carmen Chamorro Benard. Está casado con Vivian Fernández de Pellas, con quien tiene 3 hijos.
 
Estudió en el Colegio Centroamérica y su formación es en Economía con maestrías en Investigación de Alimentos y Administración de Negocios por la Universidad de Stanford, California.
 
Quienes lo conocen personalmente lo describen como un hombre de una gran calidad humana, con mucha energía y pasión en la conducción de sus empresas; la disciplina y la ética de su que hacer empresarial lo han convertido, según prestigiosas revistas internacionales, en uno de los empresarios más admirados de Centroamérica.

Postura sobre las Protestas en Nicaragua de 2018 
Pellas expresó su dolor por las" más de 80 vidas perdidas perdidas y 800 vidas heridas" que causó el gobierno sandinista por parte del gobierno a los reclamos de los estudiantes y de la población en general,Pellas reiteró su solidaridad con las familias que perdieron a sus hijos y a todos aquellos que sufrían persecución por una causa justa, abogó por un modelo nacional "que permita la convivencia inclusiva, democrática, institucional y pacífica de todos los nicaragüenses" añadió que 

Para lograr este objetivo, el presidente tiene una enorme responsabilidad, tiene que mostrar voluntad de dialogar y aceptar cambios fundamentales. Sigo creyendo que el diálogo es la única opción para encontrar y acordar la transición a este nuevo modelo, abierto, democrático e inclusivo. También todos tenemos que poner de nuestra parte para encontrar ese camino.

Chairman del Grupo Pellas 
Carlos Pellas es el presidente y principal accionista del Grupo Pellas, una identidad corporativa que aglutina a más de 25 empresas que, con presencia en Estados Unidos, El Caribe, Centroamérica y Panamá, están posicionadas en diferentes sectores: financiero, agroenergético, agroindustrial, turismo, tecnología, comercialización de automotores, producción y venta de licores, salud, telecomunicaciones, divertimiento, administración de bienes raíces, seguros y actividades productivas bajo el régimen de zonas francas. El Grupo Pellas es fuente de miles de empleos directos e indirectos en los países donde opera.
 
Es presidente de la junta directiva de las siguientes empresas: BAC Florida Bank; The SER Holding, propietaria de dos ingenios, dos destilerías y una planta de biocombustibles en América Central; Compañía Licorera de Nicaragua, (fabricante de Flor de Caña y otros rones, con ventas de más de tres millones de cajas en todo el mundo); GBM Corporation, compañía aliada con IBM que tiene los derechos exclusivos de distribución de IBM en América Central y República Dominicana; Pellas Development Group, con inversiones en turismo y bienes raíces en la región centroamericana. Es también director y socio de Casa Pellas, que distribuye Toyota, Hino, Suzuki y Yamaha en Nicaragua. 

En 1985, fundó la red financiera BAC Credomatic Network, vendida en 2010, en lo que fue en su género la más importante transacción financiera que haya tenido lugar hasta ahora en Centroamérica. El Señor Pellas fue director de la Cámara de Industrias de Nicaragua por más de 20 años y de Visa International-América Latina y IBM Latinoamérica por más de 5 años.

Accidente Aéreo 
El 21 de octubre de 1989, Carlos Pellas y su esposa sufrieron un accidente aéreo en un Boeing 727 de la aerolínea hondureña SAHSA. El avión que viajaba de Managua a Miami haría escala en Tegucigalpa, pero poco antes de aterrizar se estrelló en el Cerro de Hule. Solo 10 personas sobrevivieron de 158 pasajeros. La Sra. Vivian Pellas sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, con secuelas importantes: hubo que reconstruirle el rostro, sufrió 62 fracturas, más de 20 cirugías y casi dos años de recuperación. El Sr. Carlos Pellas perdió las falanges de sus cuatro dedos de la mano izquierda- lleva prótesis- y sufrió varias quemaduras en la mano y brazo derecho.

Filantropía 
El señor Pellas está involucrado en diversas iniciativas filantrópicas y sin fines de lucro. Es miembro de la junta directiva de las siguientes instituciones: INCAE Business School, la mejor escuela de negocios de América Latina, ha graduado a más de 5000 estudiantes en sus 50 años de historia. Es el vicepresidente de esta prestigiosa casa de estudios; American Nicaraguan Foundation (ANF), que lidera su hermano Alfredo Pellas, canaliza anualmente más de 100 millones de dólares en beneficio de los sectores más necesitados de Nicaragua); Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua (Aproquen) que es presidido por su esposa, Vivian Pellas, ha brindado desde su fundación en 1991 más de 500 mil servicios médicos gratuitos de salud, incluyendo más de 34 mil cirugías, a niños y niñas quemados de escasos recursos de Nicaragua; el Centro Empresarial Pellas, que desde su fundación en 2006 ha apoyado a más de mil PYMES, ayudándoles a incrementar las ventas en 37% y a generar más de 2 mil nuevos empleos, y el International Game Fishing Association - IGFA - organización sin fines de lucro dedicada a la protección de la pesca deportiva en todo el mundo.

Reconocimientos 
Carlos Pellas ha recibido numerosos reconocimientos. La Cámara de Comercio de América Latina en EE.UU. lo nombró empresario del año en 2005, los principales ejecutivos y empresarios de América Central lo eligieron durante 4 años consecutivos como uno de los empresarios más admirados de la región, en la encuesta anual de la prestigiosa revista Estrategia y Negocios, fue distinguido en abril del 2008 por el presidente de Italia con la Orden de la Stella Della Solidaritá Italiana en Grande Ufficiale., y la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) le otorgó el premio Excelencia Empresarial en 2012. 

En septiembre de 2013, la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR) lo eligió “Empresario del Año 2013”, por su decisión de crear un resort de clase mundial que serviría de chispa para convertir a Nicaragua en un destino turístico. En octubre de 2013 recibió junto a su esposa, el reconocimiento “Empresarios Integrales” de parte del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). En mayo de 2014, el InterAmerican Institute for Democracy le entregó a él y a su esposa el premio “Henri Dunant a la Responsabilidad Social Empresarial” 2014.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Web de Grupo Pellas
 Portal de Noticias de Grupo Pellas
 Facebook de Grupo Pellas
 Grupo Pellas en Youtube
 American NicaraguanFoundation
 APROQUEN
 Centro Empresarial Pellas
 Biografía del Sr. Carlos Pellas en Universidad de Stanford

Empresarios de Nicaragua
Personas de Managua